Centerville (Arkansas) puede referirse a cuatro áreas no incorporadas de Estados Unidos, en el estado de Arkansas:

 Centerville (condado de Faulkner, Arkansas),
 Centerville (condado de Hempstead, Arkansas),
 Centerville (condado de Jackson, Arkansas) y
 Centerville (condado de Yell, Arkansas).